Abovyan o Abovian (), és una població i comunitat municipal d'Armènia dins la província Kotayk. El 2001 tenia 43.495 habitants.

Abovyan és considerada una ciutat satèl·lit de la capital Ierevan. La zona de l'actual Abovyan estava habitada d'ençà el .

Etimologia 
L'actual Abovyan es deia anteriorment Elar. El 1961, va ser rebatejada com Abovyan en honor de l'escriptor armeni Khachatur Abovian.

Clima 

Abovyan està situada a l'altiplà Kotayk està envoltada pel volcà Gutanasar. El seu clima és continental i sec.

Referències 

Ciutats d'Armènia